Hans Richter (1888-1976), artiste dada, cinéaste et écrivain allemand.
 Hans Richter (1843-1916), chef d'orchestre austro-hongrois.
 Hans Peter Richter, écrivain allemand né en 1925, auteur de Mon ami Frédéric et de J'avais deux camarades.
 Hans Werner Richter, écrivain allemand, autorité du Groupe 47.
 Hans Richter, acteur allemand né en 1919.
 Hans Richter, architecte allemand.
 Hans Richter, footballeur est-allemand.
 Hans Richter-Haaser (1912-1980), pianiste allemand.
 , mathématicien.
 Hans Werner Richter (1908-1993), écrivain allemand.